Казахстан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в первый раз за свою историю, и завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Сборная страны состояла из 96 спортсменов (72 мужчины, 24 женщины).

Медалисты

Результаты соревнований

Бокс

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

По итогам предварительных 6 прыжков в полуфинал проходило 18 спортсменов. Далее прыгуны выполняли по 5 прыжков из обязательной программы, результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме баллов определялись финалисты соревнований. Финальный раунд, состоящий из 6 прыжков, спортсмены начинали с результатом, полученным в полуфинале.

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
Спорт в Казахстане в 1996 году